Jandaia do Sul kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Jandaia do Sul (ort), Paraná, 
 Jandaia do Sul (kommun), Paraná, 

Robotskapade Brasilienförgreningar